Kennard (Indiana)
Kennard (Nebraska)
Kennard (Texas)

Desambiguações de topônimos